Čierny ist der Familienname folgender Personen:

 Jozef Čierny (* 1974), slowakischer Eishockeyspieler
 Ladislav Čierny (* 1974), slowakischer Eishockeyspieler